«Банк желания» () — это второй сегмент четвёртой серии первого сезона первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона».

Сюжет 
Молодая разведённая женщина Дженис Хэмиль вместе с подругой прогуливается по рынку, где собираются продавцы антикварных вещей, с целью избавиться от плохого настроения и различных проблем. Во время просмотра товаров Дженис видит старинную лампу, подобную лампе Аладдина, а из инструкции, выгравированной на ней, узнаёт, что её необходимо потереть для того, чтобы активировать. Сначала женщина относится к этому с большим скепсисом, однако чуть позже всё-таки начинает тереть лампу, после чего исчезает в клубах дыма. 

Через некоторое время Дженис появляется в офисе необычного банка, который специализируется на исполнении желаний. Брокер мистер Брент, что принимает её, сообщает, что она может загадать три желания, после чего она загадывает, чтобы у неё было десять миллионов долларов наличными, выглядеть на десять лет моложе и чтобы у её бывшего мужа была сексуальная дисфункция в течение полутора лет. Далее мистер Брент сообщает, что при исполнении первого желания рисков нет, во время исполнения второго желания необходимо будет искать дополнительные ресурсы, а третьего — первые два желания могут быть аннулированы. Однако Дженис это не останавливает, и она подписывает необходимые документы, после чего становится в очередь. 

Когда наступает её черёд, не очень приветливая женщина-клерк сообщает Дженис, что у неё не хватает «формы 604» и настаивает снова обратиться к её брокеру. В это время офис-менеджер мистер Уиллоуби освобождает мистера Брента за некачественно выполненное желание и предлагает Дженис собственную помощь, однако рабочий день банка заканчивается. Работники банка исчезают один за другим, также исчезает председатель банка, а чуть позже — и его клиентка Дженис. Вернувшись обратно к своей подруге, женщина ничуть не расстраивается, что её желания так и остались неосуществлёнными из-за нехватки времени и определённых бюрократических проблем, и покидает рынок, решив сюда больше не возвращаться.

В ролях

Ссылки 
 
 TV.com, «The Twilight Zone (1985): Wish Bank»
 Postcards From The Zone Episode «Wish Bank»

Серии первого сезона первого возрождения телесериала «Сумеречная зона»